Welch puede hacer referencia a:

Personas 
 Bob Welch (1945-2012), músico estadounidense.
 Brian Welch (1970-), músico estadounidense.
 Gillian Welch (1967-), cantautora estadounidense.
 Jack Welch (1935-2020), empresario y escritor estadounidense.
 Justin Welch (1972-),músico inglés, más conocido como el baterista de la banda de Britpop Elastica.
 Michael Welch (1987-), actor de cine y televisión estadounidense.
 Raquel Welch (1940-), actriz estadounidense, conocida por ser la ganadora de un Globo de Oro en 1974, y por ser sex symbol durante décadas.

Toponimia 
 Welch (Virginia Occidental), ciudad ubicada en el condado de McDowell, en el estado estadounidense de Virginia Occidental.

Matemática 
 Algoritmo de Baum-Welch, método que permite estimar los parámetros \mu de un Modelo oculto de Márkov (MOM), que maximizan la probabilidad de dicha secuencia.